Het ATP-tennistoernooi van Indian Wells (officieel BNP Paribas Open) van 2017 vond plaats van 9 tot en met 19 maart in de Amerikaanse plaats Indian Wells. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2017 trok 439.261 toeschouwers.

Enkelspel 
Voor de derde opeenvolgende keer titelverdediger en tweede reekshoofd was de Serviër Novak Đoković - hij verloor in de vierde ronde van het Australische vijftiende reekshoofd Nick Kyrgios.

De als negende geplaatste Zwitser Roger Federer won het toernooi hij versloeg zijn landgenoot, de als derde geplaatste Stanislas Wawrinka in twee sets. Het was zijn vijfde eindoverwinning op het toernooi en zijn 90e titel in totaal.

Eerste reekshoofd de Brit Andy Murray verloor zijn openingspartij in de tweede ronde van de onbekende Canadese kwalificant Vasek Pospisil.

De Belg David Goffin (vorig jaar halvefinalist) kreeg als elfde reekshoofd een bye voor de eerste ronde - hij strandde uiteindelijk in de vierde ronde waar hij verloor in drie sets van de Uruguayaan Pablo Cuevas, het zevenentwintigste reekshoofd.

De Nederlander Robin Haase verloor meteen in de eerste ronde van de Italiaan Paolo Lorenzi.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel 
De Fransmannen en eerste reekshoofden Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut waren de titelverdedigers - ze strandden al in de tweede ronde waar ze verloren van de Serviërs Novak Đoković en Viktor Troicki

Het als zesde geplaatste duo de Zuid-Afrikaan Raven Klaasen en de Amerikaan Rajeev Ram waren de winnaars van het toernooi - ze versloegen in de finale het als achtste geplaatste duo Łukasz Kubot uit Polen en Marcelo Melo uit Brazilië.

De Nederlander Jean-Julien Rojer en zijn Roemeense partner Horia Tecău bereikten de kwartfinales – daarin werden ze uitgeschakeld door het als vierde geplaatste duo Jamie Murray en Bruno Soares.

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Statistieken

Baansnelheid 

Bron: Court Pace Index: Tennis court speeds Tennis Warehouse Forum

Bronnen 
  Enkelspel
  Dubbelspel

Indian Wells
ATP-toernooi van Indian Wells